Erste Bank Open 2012 — 38-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Вене, Австрия, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2012 году турнир прошёл с 13 по 21 октября.

Первой ракеткой одиночного турнира был Хуан Мартин дель Потро (тогдашняя 8-я ракетка мира).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Хуан Мартин дель Потро выигрывает 3й титул в сезоне и 12й за карьеру в основном туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Мартин Эммрих со второй попытки побеждает в финале соревнования основного тура ассоциации.

См. также 
 Erste Bank Open
 Мировой тур ATP 2012
 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

Австрия
Теннис
Октябрь 2012 года
2012